Вы́ползово — название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Выползово — село в Тальменском районе.

Архангельская область 
 Выползово — деревня в Вилегодском районе.
 Выползово — деревня в Котласском районе.

Белгородская область 
 Выползово — село в Старооскольском районе.

Брянская область 
 Выползово — село в Трубчевском районе.

Владимирская область 
 Выползово — деревня в Меленковском районе.
 Выползово — деревня в Петушинском районе.
 Выползово — деревня в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Выползово — деревня в Бабаевском районе.
 Выползово — деревня в Великоустюгском районе.
 Выползово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Выползово — деревня в Сокольском районе.
 Выползово — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область 
 Выползово — деревня в Вичугском районе.
 Выползово — деревня в Ильинском районе.
 Выползово — деревня в Родниковском районе.

Калужская область 
 Выползово — деревня в Кировском районе.
 Выползово — деревня в Юхновском районе.

Кировская область 
 Выползово — деревня в Подосиновском районе.
 Выползово — деревня в Санчурском районе.
 Выползово — деревня в Унинском районе.

Костромская область 
 Выползово — деревня в Вохомском районе.
 Выползово — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Выползово — деревня в Костомском сельском округе Ореховского сельского поселения Галичского района.
 Выползово — деревня в Ореховском сельском округе Ореховского сельского поселения Галичского района.
 Выползово — деревня в Мантуровском районе.
 Выползово — деревня в Шарьинском районе.

Курская область 
 Выползово — село в Солнцевском районе.

Ленинградская область 
 Выползово — деревня в Лодейнопольском районе.

Липецкая область 
 Выползово — деревня в Краснинском районе.

Марий Эл 
 Выползово — деревня в Медведевском районе.

Московская область 
 Выползово — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Выползово — село в Ардатовском районе.
 Выползово — деревня в Богородском районе.
 Выползово — деревня в Борском городском округе.
 Выползово — деревня в Дальнеконстантиновском районе.
 Выползово — село в Шатковском районе.

Новгородская область 
 Выползово — деревня в Парфинском районе.

Пермский край 
 Выползово — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Выползово — деревня в Плюсском районе.

Рязанская область 
 Выползово — деревня в Кадомском районе.
 Выползово — село в Спасском районе.

Самарская область 
 Выползово — село в Волжском районе.

Смоленская область 
 Выползово — деревня в Вяземском районе.

Тверская область 
 Выползово — деревня в Андреапольском районе.
 Выползово — посёлок в Бологовском районе.
 Выползово — деревня в Калязинском районе.
 Озёрный (Выползово, Бологое-4) — закрытое административно-территориальное образование в Тверской области.

Тульская область 
 Выползово — деревня в Чернском районе.
 Выползово — посёлок станции в Чернском районе.
 Выползово —  ж.д. станция на территории Чернского района Тульской области.

Ульяновская область 
 Выползово — село в Сурском районе.

Ярославская область 
 Выползово — деревня в Даниловском районе.
 Выползово — деревня в Переславском районе.
 Выползово — деревня в Пошехонском районе.
 Выползово — деревня в Ростовском районе.
 Выползово — деревня в Тутаевском районе.
 Выползово — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Выползов
 Выползов переулок
 Выползова
 Выползова Слободка